Мустафа Мифтаха Белид аль-Дерси () - ливийский политик и государственный деятель. С 2006 года является министром спорта и молодёжной политики Высшего народного комитета Ливии (правительство при Каддафи)

Ссылки 
GPCO Website
 
General People's Committee For Youth and Sports - Libya Homepage

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Ливия
Политики Ливии